Тенетник

 Тенетник — паук, плетущий паутину.
 Тенетник — нар.-разг. осенняя паутина, летающая по воздуху.
 Тенетник — семейство пауков из надсемейства Araneoidea.